For Bitter or Worse (album), studioalbum van Anouk
 For Bitter or Worse (nummer), nummer van Anouk